Нуева Америка има више значења:

 Нуева Америка (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Америка (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Америка (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Америка (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику